Can Rovira del Villar és una obra del municipi de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Gran masia de planta rectangular coberta a doble vessant, orientada a migdia. Formada per tres crugies i tres pisos d'alçada, al cantó esquerra hi ha un cos afegit que antigament era un porxo i a meitats de segle es va tancar. En el centre un portal allindanat de carreus. A la façana encara s'observen restes d'esgrafiats que representen medallons amb motius florals i geomètrics. Encerclant la casa hi ha un barri tancat, a la banda esquerra de la masoveria i a la dreta una petita capella dels anys 30 del  d'imitació del romànic. Al seu costat un porxo. Al darrere de la casa un cos afegit que era l'antiga masoveria.

Història 
A la parròquia hi ha documentació on s'esmenta la casa de Can Rovira de Villar anterior al s. XIII. A la casa es conserven notícies històriques des de l'any 1565, la família perdura fins als nostres dies. No es coneix cap referent a la construcció de la casa, però probablement és del s. XVI-XVII. Els esgrafiats podrien ser d'època Barroca, es creu que varen desaparèixer a la guerra del francès, quan la casa va ser cremada en part. Josep Rovira de Villar, nascut el 1835, fou qui erigí la masoveria nova, segurament a la dècada del 1860. La capella es va construir fa uns 55 anys per mss. Ramon Garriga.

Referències 

Patrimoni monumental de les Franqueses del Vallès
Masies de les Franqueses del Vallès